Hugo von Jaffa ist der Name folgender Personen:
* Hugo I. von Jaffa († nach 1118), Graf von Jaffa und Herr von Le Puiset
 Hugo II. von Jaffa (um 1106–um 1134), Graf von Jaffa